La troisième saison de  est une émission de télévision française de téléréalité, diffusée en France, sur M6, du  au . Elle est rediffusée en France, sur Gulli, du  au .

Production et organisation 

L'émission est présentée par Éric Antoine et produite par la société de production Endemol France.

Participants

« Brickmasters » 
Les deux jurés de l'émission sont Georg Schmitt et Paulina Aubey. Ils reprennent leur place de « brickmasters ».

Candidats 
Ci-dessous, la liste des 16 candidats de cette édition, répartis en 8 binômes

Épreuves 
Les candidats participent à plusieurs épreuves, parmi lesquelles : 
 « Dans une galaxie lointaine, très lointaine ... », durant laquelle les candidats doivent construire une planète inspirée d’une figure tirée au sort avec un vaisseau spatial qui colle à leur thème ;
 « À l’attaque du château ! », durant laquelle les candidats doivent construire un château fort à partir des figures qui leur ont été désignées avec une destruction spectaculaire par une boule de bowling;
 « Autant en emporte la brique ... », durant celle-ci, les candidats doivent construire une œuvre sur le thème du ciel à leur image sur un nuage suspendu, il devait contenir des éléments mécaniques qui avaient obligation de tourner grâce à la force du vent ;
 « La roue du destin ! », durant laquelle les candidats doivent construire une histoire avec un début, un milieu et une fin qui leur sont attribués par la roue du destin, les candidats ont dû la tourner toutes les quatre heures;
 « Monster city », durant laquelle les candidats doivent construire un quartier d’une ville de monstre en s’inspirant de la figure de monstre et du bâtiment demandé;
 « Le pont infernal », durant laquelle les candidats doivent construire un pont d’1m 20 de longueur, de 32 cm de largeur et de 50 cm de hauteur à leur image et qui doit résister à des secousses de plus en plus élevées;
 «La tour Infernale», durant laquelle les candidats restants doive construire assez haut pour éviter l’élimination en utilisant les briques déjà utilisées durant la précédente épreuve et sans utiliser d’échelle ni d’escabeau ;
 « La terreur des profondeurs marines », durant laquelle les candidats doivent construire une scène qui se déroule  sous l'eau et l'autre en surface qui doit coller au thème de l’eau avec un monstre marin et en s’aspirant d’une figure sélectionnée; 
 « La finale », durant laquelle les finalistes doivent construire une œuvre sans thème imposé où le vainqueur sera désigné à l’issue des votes des brickmasters, des anciens binômes et d’un public.

Audiences et diffusion 

En France, l'émission est diffusée les jeudis, sur M6, depuis le  jusqu'au . Un épisode dure environ  (publicités incluses), soit une diffusion de  à .

En France

M6 

Légende :

Gulli 

Légende :

Notes et références

Lien externe 
 

Lego Masters (France)
Saison d'émission de télévision